Il singolare dell'International Women's Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Julie Halard-Decugis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lindsay Davenport hanno battuto in finale 6–2, 6–0  Magüi Serna.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Nathalie Tauziat (secondo turno)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)

 Sandrine Testud (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (quarti di finale) 
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 Conchita Martínez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2001